

Genre 
Thriller peut faire référence à :
 Thriller, un genre de la littérature, du cinéma, de la télévision et de la bande dessinée populaires ;
 Thriller érotique ;
 Thriller psychologique ;
 Business-thriller ;
 Série thriller ;
 Techno-thriller.

Œuvres

Musique 
 Thriller, un album de Michael Jackson sorti en 1982 ;
 Thriller, la chanson-titre de l'album ;
 Thriller, le clip réalisé par John Landis ;
 Thriller 25, réédition de l'album sortie en 2008 ;
 Thriller 40, réédition de l'album sortie en 2022 ;
 , un album du groupe américain !!! sorti en 2013 ;

 Cinéma 
 Thriller, un film britannique réalisé par Peter Collinson en 1971 ;
 Thriller, un film américain réalisé par Dallas Jackson en 2018 ;

 Télévision 
 Thriller, une série télévisée américaine d'horreur diffusée sur NBC entre 1960 et 1962 ;
 Thriller, le titre original dAngoisse, une série télévisée britannique fantastique diffusée sur ITV entre 1973 et 1976 ;

 Revue 
 Thriller'', une revue bimestrielle française publiée de 1982 à 1984, consacrée à la littérature policière.

Homonymie de titre